

Astronomia
 33453 Townley – asteroide della fascia principale
 Cratere Townley – cratere lunare

Persone
 Michael Townley – ex agente segreto e criminale statunitense
 Sidney Dean Townley – astronomo e geodeta statunitense
 William Townley – allenatore di calcio e calciatore inglese